Rémilly (Mosela)
 Rémilly (Nièvre)